Каменка — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав Соусканихинского сельсовета.

География 
Расположен в верховье реки Чапшушка, в 12,5 км к юго-востоку от центра сельского поселения села Соусканиха.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)